Prinzeß oder Prinzess steht für:

 SMS Prinzeß Wilhelm, Kreuzerkorvette 
 Grube Prinzeß Auguste Caroline, Bergwerk im Oberharz
 Prinzess Ilse, Quelle bei Ilsenburg im Harz 
 Café Prinzess in Regensburg

Siehe auch:
 Prinzeßchen
 Princess